Cinéma et télévision
  est un film américain réalisé par Robert Clouse en 1977 ;
 The P.A.C.K. est un film américain réalisé par Bryan Todd en 1997 ;
 The Pack est le titre original de l'épisode Les Hyènes de la série télévisée Buffy contre les vampires, diffusé en 1997 ;
 The Pack est un film américain réalisé par Alyssa Rallo Bennett en 2010.

Musique
 The Pack fut le premier nom du groupe de punk anglais Theatre of Hate ;
 The Pack est un groupe américain de hip-hop fondé en 2005.

Voir aussi